Нойфельд

Топоним
 Нойфельд — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.

Фамилия
 Фридрих Нойфельд (1869—1945) — немецкий врач и бактериолог.

См. также 
 Нейфельд